Jodenpoort (Maastricht), een voormalige stadspoort in Maastricht
 een alternatieve naam voor de Antwerpse Poort ('s-Hertogenbosch)
 een alternatieve naam voor de Kahlenhausenerpoort in Keulen
 Jodenpoort (Trier), een poort bij de Markt in Trier
 Jodenpoort (Worms), een stadspoort in Worms
 Jodenpoort (Cottbus), een stadspoort in Cottbus
 Jodenpoort (Lublin),  een stadspoort in Lublin
 Jodenpoort (Olomouc),  een stadspoort in Olomouc